Taylor se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edward Harrison Taylor
 Brian Taylor
 Christopher A. Taylor
 Christopher K. Taylor
 Charlotte M. Taylor
 Dean W. Taylor
 Gary Taylor
 George Taylor
 Herbert Taylor
 J. Mary Taylor
 Mary Ruth Fussel Jackson Taylor
 Michael S. Taylor
 Norman Taylor
 Nigel Paul Taylor
 Peter Geoffrey Taylor
 Peter J. Taylor
 Richard Taylor
 Ronald J. Taylor
 Roy Lewis Taylor
 Robert W. Taylor
 Thomas Taylor
 Thomas N. Taylor
 William R. Taylor
 William Randolph Taylor